Cloverdale Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Cloverdale Creek (Kalifornien), im Sonoma County
 Cloverdale Creek (Nevada), im Nye County
 Cloverdale Creek (New Mexico), im Socorro County
 Cloverdale Creek (Tennessee), im Obion County
 Cloverdale Creek (Virginia), im Northumberland County